Лаборес де ла Паз има више значења:

 Лаборес де ла Паз, Лас Лаборес (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лаборес де ла Паз, Лос де Ариба (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику